Distributed hash table (nl: gedistribueerde hashtabel), een gedistribueerd systeem dat functionaliteit biedt die lijkt op een hashtabel
 Dihydrotestosteron, een sterk androgeen hormoon, afgeleid van testosteron
 Discrete hartleytransformatie, een transformatie gerelateerd aan discrete fouriertransformatie
 dihydrazinotetrazine, een additief voor drijfstoffen die gebruikt worden in munitie en militaire vliegtuigmotoren.

 Muziek:
 DHT (band), een Belgische dance band
 Danger Hardcore Team, een Belgische hardcoreformatie